Borino kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Borino, kommun, Smoljan, 
 Borino (ort i Bulgarien), Smoljan, Obsjtina Borino,

Nordmakedonien 

 Borino, Nordmakedonien, ort,